Le district de Starojilovski (en russe , Starojilovski raïon) est un district (raion) administratif et municipal, l'un des 25 de l'oblast de Riazan, en Russie. Il se trouve au centre de l'oblast. Son centre administratif est la localité urbaine de Starojilovo. La population est de  (2010)  La population de Starozhilovo compte pour 29,7 % de la population totale du district.

Références 

Oblast de Riazan